http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html 

Olga Arnau i Sanabra va ser elegida alcaldessa substituint la convergent Neus Lloveras i Massana amb un pacte de les formacions independentistes, JxCat i Candidatura d'Unitat Popular.

Vilanova i la Geltru